Plan de Hidalgo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Plan de Hidalgo, Papantla, Veracruz, 
 Plan de Hidalgo, Tlapacoyan, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar